Аверкий Яковлевич Северовостоков (1845/1847 — 30 июня 1918, Уфа) — русский православный святой, иерей, священномученик.

Жизнеописание 
Аверкий Северовостоков родился около 1845—1847 года (точная дата неизвестна). Окончил Уфимскую духовную семинарию.

В середине 80-х годов XIX века рукоположён во священника. Тридцать восемь лет (до мученической кончины) служил в Иоанно-Златоустовской церкви села Емаши, являясь также законоучителем земской школы.

С середины 1910-х годов состоял действительным членом епархиального комитета православного миссионерского общества.

Семья: жена — Евдокия Васильевна (урождённая Кадомцева, 1850 г.р.). В семье было шестеро детей (четверо сыновей — Павел, Порфирий, Петр, Сергей — и две дочери). Отец Аверкий старался дать детям хорошее образование. Все сыновья окончили Уфимскую духовную семинарию и служили Церкви.

Убит красноармейцами 30 июня 1918 года во время совершения им молебна на прицерковной площади в Емашах.

Отца Аверкия похоронили в Емашах около церкви. Память 17 июня в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Награды 
 Набедренник (1889)
 Скуфья (1890)
 Камилавка (1894)
 орден святой Анны 3-й степени (1915)

Канонизация 
26 октября 1999 года прославлен в лике местночтимых святых Уфимской епархии, на Архиерейском Соборе РПЦ 2000 года причислен к лику общероссийских святых.

Литература 
 Зимина Н. П. Первые жертвы красного террора. Житие священномученика Аверкия Северовостокова // Уфимские ЕВ. 1998. № 8. С. 2-3;
 Зимина Н. П., Васильева И. Л., Баширов Э. С. К прославлению собора новомучеников и исповедников Уфимской епархии: жертвы гражданской войны // Культурные и духовные традиции русских Башкортостана: история и современность: Сб. тр. конф.: В 3 ч. Уфа, 1998. — Ч. 2. — С. 19-26;
 Мохов В. В., прот., Зимина Н. П., Васильева И. Л., Баширов Э. С., Гутовская С. М. Жития священномучеников Уфимской епархии (Аверкия Северовостокова, Тимофея Петропавловского, Алексия Канцерова, протоиерея Евграфа Еварестова, преподобномученицы Маргариты (Гунаронуло) // Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ: Материалы, 1998. — М., 1998. — С. 223—227.

Примечания 

Собор Уфимских святых
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Священномученики
Выпускники Уфимской духовной семинарии